Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Laura duPont e Barbara Jordan che hanno battuto in finale Naoko Satō e Brenda Remilton-Ward 6-2, 6-7, 6-1.

Teste di serie

 Laura duPont /  Barbara Jordan (Campionesse)
 Pam Whytcross /  Sheila McInerney (primo turno)

 Naoko Satō /  Brenda Remilton-Ward (finale)
 Julie Harrington /  Trey Lewis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1982